Young Ideas, un film américain réalisé par Reggie Morris sorti en 1922 ;
, un film américain réalisé par Robert F. Hill sorti en 1924 ;
Young Ideas, un film américain réalisé par Jules Dassin sorti en 1943.